Oreščanin ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Oreščanin (1916–1978), jugoslawischer Diplomat, Politiker und General 
 Dušan Oreščanin (1910– ?), jugoslawischer Forstwissenschaftler 
 Edvin Oraščanin (* 1997), österreichischer Fußballspieler bosnischer Abstammung
 Filip Oreščanin (* 1992), kroatischer Eishockeyspieler
 Siniša Oreščanin (* 1972), kroatischer Fußballspieler und -trainer